M13:
 M13 — шаровое звёздное скопление в созвездии Геркулеса.
 M13 — вирус, на основе продуктов жизнедеятельности которого был создан электрод для батареек.
  — автотрасса федерального значения Брянск—Новозыбков—граница Республики Беларусь—(Кобрин).
 M13 — зенитная самоходная установка (ЗСУ) США периода Второй мировой войны
 M13 — разъемная металлическая патронная лента для автоматического оружия с ленточным питанием под патрон 7,62×51 мм НАТО
 М-13 — реактивный снаряд «Катюши»;
 М-13 — советская многопроцессорная электронная вычислительная машина;
 М-13 — советская малая подводная лодка времён Великой Отечественной войны.
 M-13 — испаноязычное название гватемальского партизанского «Революционного движения 13 ноября».
 М-13 — поршневой авиационный двигатель (СССР, 1927)

См. также 
 M13/40 — итальянский средний танк времён Второй мировой войны.